Појам Монголска инвазија може да се односи на:
 Монголска инвазија Кине,
 Монголска инвазија Европе,
 Монголска инвазија Русије,
 Монголска инвазија Пољске,
 Монголска инвазија Угарске,
 Монголска инвазија Бугарске и Србије,
 Монголска инвазија Јапана,
 Монголска инвазија Индије,
 Монголска инвазија Вијетнама,
 Монголска инвазија Тибета,